

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Krev“ beginnt.

Krev 



Kreve 
 Krėvė-Mickevičius, Vincas (1882–1954), litauischer Schriftsteller, Philologe, Politiker und Premierminister
 Krevel, Louis (1801–1876), deutscher Porträtmaler der Biedermeierzeit
 Krevert, Peter (* 1963), deutscher Autor
 Krevet, Dietrich Wilhelm von († 1638), Domherr in Münster
 Krevey, Efraím Basílio (1928–2012), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche

Krevi 
 Kreviazuk, Chantal (* 1973), kanadische Sängerin und Songwriterin

Krevo 
 Krevoy, Brad, US-amerikanischer Filmproduzent